Вышневский — русская фамилия.

Известные носители
 Вышневский, Владимир Петрович (1940—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Вышневский Сергей Васильевич (1867—1938) — драматический актёр и театральный режиссёр.

См. также